Rein steht für:
 Rein (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Rein (Adelsgeschlecht), norwegisches Adelsgeschlecht
 Stift Rein, Zisterzienserkloster in der Steiermark
 Reindl oder Reine, süddeutsche und österreichische Bezeichnung für ein Kochgeschirr

Rein ist der Name folgender Orte:
 Rein AG, ehemalige Gemeinde im Kanton Aargau, Schweiz
 Rein (Gemeinde Gratwein-Straßengel), Ortsteil der Gemeinde Gratwein-Straßengel, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Rein in Taufers, Fraktion der Marktgemeinde Sand in Taufers, Südtirol

rein steht für:
 Eigenschaft der Reinheit
 genaue Übereinstimmung der reimenden Silben, siehe Reiner Reim

Siehe auch:

 Rain
 Reyn
 Rhein (Begriffsklärung)